Баи́мово — название населённых пунктов в России:

 Баимово — деревня в Абзелиловском районе Башкортостана.
 Баимово — деревня в Баймакском районе Башкортостана.
 Баимово — деревня в Стерлибашевском районе Башкортостана.
 Баимово — деревня в Нолинском районе Кировской области.
 Баимово — деревня в Санчурском районе Кировской области.